Nick Debbaut is een personage uit de politieserie Flikken en wordt vertolkt door Werner De Smedt. Nick is te zien van seizoen 4 tot en met seizoen 7.

Seizoen 4 
Nick komt bij het team als vervanger van Ben Vanneste. Hij heeft elke nacht een andere slaapplaats bij steeds een andere vrouw. Hij is een echte flik en zal als het moet graag een nachtje overwerken. Als hij enkele dagen bij Bruno heeft geslapen, zorgt Bruno ervoor dat Nick een eigen appartement krijgt. Ze vinden een mooi appartement, maar het is te duur om alleen in te wonen. Daarom zegt Bruno dat hij een medehuurder zoekt en anders zelf bijbetaalt. Hij zorgt ervoor dat dit Sofie wordt, tot groot ongenoegen van Nick.

Seizoen 5 
Nick en Sofie groeien steeds meer naar elkaar toe en worden zelfs verliefd op elkaar. Sofie heeft zich intussen vastgebeten in een onderzoek naar de daders van een overval op een tuincentrum en ziet op een avond, als ze voor Nick en haarzelf pizza gaat halen, de auto van de daders bij een ander bedrijf staan en ze veronderstelt dat ze daar aan het inbreken zijn. Ze wordt echter neergeschoten door de daders als ze een dader onder schot en Nick aan de telefoon heeft. Haar laatste woorden zijn: "Nick, ik ken een van de daders, het is die..." en dan wordt ze neergeschoten. Nick kan zijn oren niet geloven als hij een schot aan de andere kant van de lijn hoort en is radeloos als hij hoort dat Sofie in coma ligt. Als hij erachter komt dat een van de daders een vroegere vriend is, gaat hij er alleen op af en trekt zijn wapen in het bijzijn van een groep spelende kinderen. Dit is een grove fout, die de Dienst Intern Toezicht niet zomaar kan laten passeren. Nick wordt teruggestuurd naar de politieschool. Sofie overlijdt en Nick is daar natuurlijk helemaal kapot van.

Hij wordt na een tijdje weggehaald van de politieschool door John en Bruno voor een undercoveroperatie. Hij moet als kunstenaar door het leven om een kunstbende op te rollen. Dit lukt en Nick is weer een gewoon lid van het team.

Seizoen 6 
Nick krijgt een trap in een erg kwetsbaar lichaamsdeel. Bruno vraagt of alles in orde is met zijn "klokkenspel", maar volgens Nick is er één naar boven geschoten en wil die niet meer naar beneden. Na lang aarzelen, wendt hij zich tot Mihriban, de zus van de vroegere motard Selattin Ateş. Deze helpt hem snel van de pijn af. Mihriban en Nick groeien steeds meer naar elkaar toe, zeker als ze zich allebei bekommeren om Eva, een jong junkie. Als Eva wegloopt uit de kliniek waarin ze wordt behandeld, twijfelt Nick geen seconde en gaat haar zoeken. Gelukkig vindt hij haar, in verwarde toestand, terug.

Seizoen 7 
Nick en Mihriban zijn nog steeds stapelverliefd, maar Nick wil zich niet binden in hun relatie. Hij wil niet gaan samenwonen, verloven of trouwen. Hij blijft het steeds uitstellen. Als Nick uit zijn appartement wordt gezet, vraagt hij Raymond of hij in de camper van zijn broer mag wonen, tot grote ergernis van Mihriban. Zij had er op gehoopt dat Nick dan bij haar zou komen wonen.

Mihriban wil graag een jeugddroom waarmaken en meldt zich aan bij Artsen zonder Grenzen voor een vacature in Afrika. Ze stelt Nick voor een ultimatum: voor een bepaalde datum moet hij haar vragen om te trouwen, anders gaat ze alleen naar Afrika. Nick weet niet wat hij moet doen, en hun relatie wordt er ook niet beter op als Nick zich om Winter bekommert. Als haar dochter Lola door haar ex, Tommy, wordt ontvoerd, lijkt het zelfs of Nick meer om Winter geeft dan om Mihriban. Dit valt Mihriban erg slecht. Ze gaat er zelfs van uit dat het niks meer tussen haar en Nick wordt.

Het team is Tommy op het spoor en wil hem arresteren in het Stenen Cirus. Als Bruno achter hem aan zit, springt hij van hoog en komt ongelukkig terecht. Als hij wil proberen om op te staan, schiet Tommy om hem te waarschuwen. Tommy wil niet dat Bruno beweegt. Nick wil zijn partner gaan helpen en legt zijn wapen weg om Bruno te gaan helpen. Tommy zegt dat hij dat beter niet kan doen, maar Nick wil Bruno daar weghalen. Als hij Bruno vastpakt om hem mee te slepen, wordt hij door Tommy door het hoofd geschoten. Nick raakt in coma. Bruno is bang dat Nick als dezelfde manier gaat sterven als zijn vroegere geliefde Sofie, maar dit is (nog) niet zo. In de laatste aflevering staan alle teamleden in de laatste scène om het bed van Nick, terwijl die nog steeds in coma ligt.

Nick sterft tussen seizoen 7 en 8. In de eerste aflevering van seizoen 8 staat er op zijn graf te lezen dat hij stierf op 18 november 2005.

Personage uit Flikken